Reittern heißen folgende geographische Objekte:

 Reittern (Gemeinde Gföhl), Ortschaft von Gföhl, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Reittern (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Bad Aussee), Katastralgemeinde von Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark (Schreibung der ehem. Gemeinde)

Siehe auch:
 Reitern